Svet Boogie Band  — белорусская блюз-группа. Основана в 2003 году Святославом Ходоновичем (Svet). Прекратила своё существование в 2008 году в связи со смертью основателя группы.

История 

Первоначальное название группы — «Svet & Al Boogie Band» (до июня 2004 года).

В 2004 году Сергея Котлярова заменил Алексей Золотов (ударные), Алексея Шиловича заменил Артемий Кричевский. В 2005 году Кричевского заменил Дмитрий Гаврилик, Артёма Гаврюшина — Тихон Золотов (бас). В 2006 году Гаврилика заменил вернувшийся в группу Шилович.

Группа гастролировала во Франции, Польше, Чехословакии, часто выступала в московских джазовых и блюзовых клубах.

В сентябре 2008 в ДТП погиб лидер коллектива Святослав Ходонович в возрасте 28 лет.

В 2012 году вышел двухсерийный документальный фильм SVET о музыке Святослава Ходоновича.

Участие в фестивалях 

 «Очаково Блюз» (Москва, Россия, 2003), 
 «Blues v Lese» (Прага, Чехия, 2004), 
 «Ural Blues Fest» (Магнитогорск, Россия, 2005), 
 «Aurillac Swing Festival» (Орияк, Франция, 2005), 
 «Na Skrzyzowaniu Kultur» (Варшава, Польша, 2005), 
 «Пустые Холмы Блюз» (Москва, Россия, 2006), 
 «Усадьба.Джаз» (Архангельское, Россия, 2006), 
 «» (мировой финал) (Лондон, Великобритания, 2006),
 «Минск Блюз» (Минск, 2006, 2007), 
 «Пустые Холмы» (Малоярославец, Россия, 2007).

Награды

 2003 год — победители фестиваля-конкурса молодых исполнителей блюза Noc Bluesowa в Раве-Мазавецкой (Польша) 
 2006 год — победитель национального отборочного конкурса «The Global Battle Of The Bands» в Беларуси.

Дискография 

 2003 год — «Happy With The Boogie» (альбом, CD)
 2004 год — «Live At JVL Art Club» (концерт, DVD/CD)
 2005 год — «Nothing But Love» (альбом, CD)
 2007 год — «Goin' 2 London» (сингл, CD)
 2008 год — «Live» (концерт, DVD)

Состав 

 Святослав Ходонович (Svet) — вокал, фортепиано, гармошка 
 Алексей Шилович (Al) — гитара, вокал
 Сергей Котляров — ударные
 Артём Гаврюшин — бас

Примечания 

Группы блюз-рока
Рок-группы Белоруссии